Van Houten, der er et nederlandsk efternavn, kan henvise til:

Personer 
van Houten
 Carice (Anouk) van Houten (født 1976) – nederlandsk skuespiller og sanger
 Coenraad Johannes van Houten (1801–1887) – nederlandsk kemiker og chokoladefabrikant, betragtes som opfinderen af kakaopulver
 Cornelis ("Kees") Johannes van Houten (1920–2002) – nederlandsk astronom
 Hans van Houten (1907–1996) – nederlandsk politiker
 Harm van Houten (1892–1952) – nederlandsk lærer, journalist og politiker
 Henk van Houten (født 1957) – nederlandsk fysiker og forskningmanager for Philips
 Ingrid van Houten-Groeneveld (1921–2015) – nederlandsk astronom
 Jelka van Houten (født 1978) – nederlandsk skuespiller og sanger
 Frans van Houten (født 1960) – nederlandsk erhvervsmand og adm. dir. for Philips
 Pieter Brijnen van Houten (1907–1991) – nederlandsk efterretningsofficer
 Sientje van Houten (1834–1909) – nederlandsk kunstmaler

Van Houten
 Leslie Van Houten (født 1949) – amerikansk morder, medlem af Manson-familien
 Isaac B. Van Houten (1776–1850) – amerikansk politiker

Fiktive personer 
 Milhouse (Mussolini) Van Houten – person fra The Simpsons
 Kirk Van Houten – person fra The Simpsons, far til Milhouse
 Luann Van Houten – person fra The Simpsons, mor til Milhouse
 Norbert Van Houten – person fra The Simpsons, Milhouses onkel

Andet 
 1673 van Houten – en asteroide opkaldt efter Cornelis Johannes van Houten

Se også 
 Houten – by og kommune i provinsen Utrecht

Nederlandske efternavne